Техас Рэйнджерс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 77 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 14
 Поражений: 10
 Процент побед: 58.33
 Очков набрано: 110
 Очков пропущено: 98

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 144
 Очков пропущено: 142

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 10
 Поражений: 17
 Процент побед: 37.04
 Очков набрано: 125
 Очков пропущено: 145

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 133
 Очков пропущено: 132

Август 

 Игр: 31
 Выигрышей: 14
 Поражений: 17
 Процент побед: 45.16
 Очков набрано: 166
 Очков пропущено: 182

Сентябрь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 13
 Поражений: 12
 Процент побед: 52
 Очков набрано: 129
 Очков пропущено: 124

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Техас Рейнджерс
МЛБ в сезоне 1997